

Biografia 
Era l'unico figlio del re di Sicilia e Duca di Atene e di Neopatria, Martino I il Giovane e della regina di Sicilia, Maria I, figlia unica del re di Sicilia, Federico IV il Semplice, e della sua prima moglie, Costanza d'Aragona.

Era venuto al mondo nelle stanze del castello Ursino di Catania il 17 novembre 1398, con il nome di Federico, e battezzato il 23 aprile 1399 con il nome di Pietro. "L'8 novembre 1400 il piccolo Pietro morì, ucciso da un colpo di lancia alla testa durante una giostra, gettando Maria nella più profonda prostrazione." Pietro fu sepolto nella cattedrale di Catania.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Lo Forte Scirpo, Maria Rita: C'era una volta una regina... : due donne per un regno: Maria d'Aragona e Bianca di Navarra, Napoli, Liguori, 2003. ISBN 882073527X

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Reali di Sicilia – 11 agosto 2011
  Casa di Barcellona- genealogy – 11 agosto 2011

Aragonesi (Sicilia)
Sepolti nella Cattedrale di Sant'Agata